

Cinema 
 Strife – film del 1917 diretto da Lambert Hillyer
 Strife – film del 2017 diretto da George Hellas

Musica 
 Strife – gruppo musicale statunitense
 Strife – singolo dei Trivium del 2013

Finzione 
 Strife – opera teatrale di John Galsworthy del 1909
 Strife – videogioco del 1996 sviluppato da Rogue Entertainment
 Cloud Strife – protagonista del videogioco Final Fantasy VII